Танюшевская во́лость — историческая административно-территориальная единица Старобельского уезда Харьковской губернии с центром в слободе Танюшевка.

По состоянию на 1885 год состояла из 8 поселений, 8 сельских общин. Население — 3182 человек (1654 мужского пола и 1528 — женского), 517 дворовых хозяйств.

Основные поселения волости по состоянию на 1885 год:
 Танюшевка (Березовая) — бывшая владельческая слобода при реке Айдар в 60 верстах от уездного города, 2044 человек, 365 дворовых хозяйств, православная церковь, школа, лавка, 3 ярмарки в год.
 Бурлом — бывшее собственническое село, 75 человек, 13 дворовых хозяйств, кирпичный завод.

Крупнейшие поселения волости по состоянию на 1914 год:
 слобода Танюшевка — 2638 жителей;
 слобода Шаровка — 1506 жителей;
 слобода Шпотино — 1123 жителя.

Старшиной волости был Ефим Васильевич Кваша, волостным писарем — Григорий Николаевич Коваленко, председателем волостного суда — Давид Николаевич Макаренко.

Литература 
 Волости и важнѣйшія селенія Европейской Россіи. По данным обслѣдованія, произведеннаго статистическими учрежденіями Министерства Внутренних Дѣл, по порученію Статистическаго Совѣта. Изданіе Центральнаго Статистическаго Комитета. Выпускъ III. Губерніи Малороссійскія и Юго-Западныя. СанктПетербургъ. 1885. — V + 349 с.
 Памятная Книжка Харьковской губерніи. Издана Харьковскимъ Губернскимъ Статистическимъ Комитетомъ. Харьковъ. Въ Университетской типографіи. 1862. ІV + 234 с.
 Харьковская губернія. Списокъ населенныхъ мѣстъ по свѣдѣніямъ 1864 года, томъ XLVI. Изданъ Центральнымъ статистическимъ комитетомъ Министерства Внутренних Дѣлъ. СанктПетербургъ. 1869 — XCVI + 209 с.

Примечания 

Волости Харьковской губернии
Волости Старобельского уезда
История Луганской области